RSC Anderlecht probeerde in het seizoen 2004/05 onder Hugo Broos zijn titel te verlengen. Met een bijna ongewijzigde spelerskern en de komst van Rode Duivel Mbo Mpenza beschikte Broos in theorie over voldoende troeven om voor het tweede jaar op rij kampioen te worden. Maar Anderlecht begon te wisselvallig aan de competitie. De immer gemoedelijke Hugo Broos stond voortdurend onder druk en kampte ook met een keepersprobleem. Zowel Daniel Zitka als Tristan Peersman presteerde ondermaats en maakten het Broos niet makkelijk in zijn keuzes. Uiteindelijk werd Broos op 6 februari 2005 aan de deur gezet. Zijn assistent Frank Vercauteren nam de leiding over en begon meteen met een verrassende thuisnederlaag tegen KV Oostende. Nadien herpakte Anderlecht zich. Paars-wit sloot het seizoen af als vicekampioen.

In de beker werd Anderlecht in de tweede ronde uitgeschakeld door KRC Genk. Het won thuis met 2-1. Tijdens het seizoen had Anderlecht ook al de supercup verloren van Club Brugge.

In de UEFA Champions League deed Anderlecht ook geen goede zaak. Paars-wit schakelde wel eerst op overtuigende wijze Benfica uit, maar in de groepsfase verloor het elk duel. Anderlecht verliet de groep van Internazionale, Valencia en Werder Bremen met 0 punten.

Ondanks de matige prestaties van Anderlecht viel de jonge verdediger Vincent Kompany meermaals in de prijzen. Hij kreeg in januari 2005 de Gouden Schoen en werd na het seizoen verkozen tot Profvoetballer van het Jaar en Jonge Profvoetballer van het Jaar. Daarnaast mocht hij ook de Ebbenhouten Schoen in ontvangst nemen.

Spelerskern

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Anderlecht in het seizoen 2004-2005 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Fortis
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Competitie

Overzicht

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (CL): geplaatst voor Champions League, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Individuele prijzen
 Gouden Schoen - Vincent Kompany
 Ebbenhouten Schoen - Vincent Kompany
 Profvoetballer van het Jaar - Vincent Kompany
 Jonge Profvoetballer van het Jaar - Vincent Kompany
 Man van het Seizoen - Vincent Kompany
 Fair-Play Prijs - Pär Zetterberg

Afbeeldingen

Externe links
Officiële site

RSC Anderlecht naar seizoen
Belgische voetbalclub 2004/05